El término A5 o A-5 puede referirse a las siguientes carreteras, autovías, autopistas o líneas de transporte:
  Autovía del Suroeste, autovía española con identificador nacional A-5 y europeo E-90.
  Autostrada A5, una autopista italiana que conecta Turín con el Túnel del Mont Blanc.
  Autoestrada A5, una autopista portuguesa que conecta Lisboa con Cascais, sirviendo de acceso a la costa de Estoril
  Línea A5 (Córdoba), una línea de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, Argentina
  EX-A5, futura autovía en Extremadura
  Línea A5, un servicio regional de ferrocarril convencional entre Algeciras y Granada
 La A5 en Marruecos.
 La A5 en Francia.
 La A5 en Alemania.
 La A5 en Nigeria.

Además puede referirse a:
 El formato de papel DIN476 / ISO 216 de 148×210 mm
 A5 (cohete), cohetes alemanes de 1938
 Audi A5, un automóvil de 2007.
 A5/1, un algoritmo cifrador de flujo usado para proporcionar privacidad en la comunicación al aire libre en el estándar GSM.
 Caja A5, nombre de una secuencia reguladora que es parte del gen de la insulina.
 North American A-5 Vigilante, un bombardero supersónico de 1958.
 KASUMI, también llamado A5/3, es una unidad de cifrado por bloques.
 Browning Auto-5, una escopeta semiautomática.
 El procesador Apple A5.